In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Nazionale norvegese. In grassetto i calciatori ancora in attività.

Statistiche aggiornate al 20 novembre 2022.

Collegamenti esterni

Norvegese